Стшижув, также Стрижов ()  —  город  в Польше, входит в Подкарпатское воеводство,  Стшижувский повят.  Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 13,89 км². Население 8920 человек. Находится в исторической области Малая Польша. По административному делению Польши в 1975—1998 годах относился к Жешувскому воеводству.

История 
Легендарная история Стрижува восходит к IX веку, временам племени вислян, когда, как сообщается, языческий князь построил сторожевую башню со стороны реки Вислок под названием Стшежно для защиты восточных границ своей земли. В 1279 году в Буде (Венгрия) папский легат епископ Филипп подтвердил право аббата цистерцианского монастыря в Копшивнице на получение специального налога (десятины) от Чудеца и Стшижува.

Стшижув получил права города между 1373 и 1397 годами. В XV-XVII веках город имел 2 рынка, 3 церкви, 3 мельницы, 2 пивоварни и солодовни, приходскую школу, таможню, 2 моста. Город был окружён валом (частично сохранившимся как улица Завале). Это был период развития ремёсел и торговых контактов с другими городами в Польше, Венгрии и Словакии.

15 августа 1769 года барские конфедераты дали клятву перед иконой Непорочного зачатия Девы Марии в Стшижуве в присутствии Казимира Пулавского, после чего это изображение появилось на флаге конфедератов. На протяжении своей истории город пострадал от девяти пожаров, последний из которых в 1895 году дал начало каменному строительству. В 1796 году было получено королевское разрешение на организацию четырёх ярмарок в год. Население города в конце 1880 году было преимущественно польским, с присутствием значительных немецкого и еврейского меньшинств.

В 60-х и 70-х годов XX века в городе были открыты ряд фабрик, заводов и школ. Статус города подтверждался в 1896-1932 и 1954-1975 годы и вновь был установлен в 1999 году.

Города-побратимы 
 Баньякавалло (Италия)
 Намсус (Норвегия)
 Свидник (Словакия)
 Городок (Украина)
 Кишварда (Венгрия)
 Ласзе (Австрия)

Города Подкарпатского воеводства